Il termine Vallaise (pron. fr. AFI: ) può riferirsi a:
Vallaise – termine obsoleto per definire la valle del Lys, ancora usato talvolta in ambito storiografico
Famiglia de Vallaise – famiglia nobile valdostana
Castello dei Vallaise – castello a Perloz
Castello inferiore di Arnad, detto anche Castello Vallaise - castello situato a Arnad